Pirk steht für:

 Talsperre Pirk, Freistaat Sachsen
 Elstertalbrücke Pirk, Bundesautobahn 72 im Vogtland, siehe Elstertalbrücke (Autobahn)

Orte:
 Pirk, Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Pirk (Gemeinde Gallizien), Ort in der Gemeinde Gallizien, Kärnten
 Pirk (Gemeinde Grafenstein), Ort in der Gemeinde Grafenstein (Kärnten), Kärnten
 Pirk (Gemeinde Magdalensberg), Ort in der Gemeinde Magdalensberg, Kärnten
 Pirk (Gemeinde Rosegg), Ortschaft von Rosegg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Pirk (Gemeinde Sankt Andrä), Ortschaft von Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Pirk (Gemeinde Seeboden), Ort in der Gemeinde Seeboden am Millstätter See, Kärnten
 Pirk (Falkenberg), Ortsteil des Marktes Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Pirk (Hof), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof, Bayern
 Pirk (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Pirk (Rosenthal am Rennsteig), Ortsteil der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig, Thüringen
 Pirk (Weischlitz), Ortsteil der Gemeinde Weischlitz, Vogtlandkreis, Sachsen
 Pirk oder Pirck, deutscher Name von Pirgu, Ortsteil der Landgemeinde Juuru (Jörden), Estland
 Pirk, deutscher Name von Bříza, Ortsteil von Cheb, Tschechien
 Pirk, deutscher Name von Březina, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Tschechien

Pirk ist der Familienname folgender Personen:
 Engelbert Pirk (1835–1888) Wiener Opernsänger
 Heinrich Eduard von Hüttner zu Pirk (1837–1919), sächsischer Politiker und Rittergutsbesitzer
 Robert Pirk (1890–1969), österreichischer Schauspieler, Dramaturg und Regisseur
 Sarolta von Rettich-Pirk (1865–1948), österreichische Opernsängerin (Sopran) 

Siehe auch:
 Pirc (Begriffsklärung)
 Birk (Begriffsklärung)